Biologia
 garbatka (Toninia) – rodzaj porostów
 garbatka (Gibbaeum) – rodzaj roślin z rodziny pryszczyrnicowatych
 garbatka (Limia nigrofasciata) – gatunek ryby z rodziny piękniczkowatych
 garbatka – człon rodzajowy zwyczajowych nazw gatunkowych niektórych motyli z rodziny garbatkowatych:
 garbatka brzozówka (Pheosia gnoma)
 garbatka dromaderka, garbatka wielbłądka (Notodonta dromedarius)
 garbatka karbica (Gluphisia crenata)
 garbatka łańcuchówka (Leucodonta bicoloria)
 garbatka miesięcznica (Notodonta tritophus)
 garbatka osinówka (Pheosia tremula)
 garbatka pomianówka (Notodonta torva)
 garbatka sierpówka, garbatka rudorożka, garbatka guślarka (Drymonia ruficornis)
 garbatka wyrocznica (Drymonia dodonaea)
 garbatka zygzakówka, garbatka wieniawka (Notodonta ziczac)
 garbatka zaczepka (Peridea anaceps)

 Geografia
 Garbatka – szczyt w Górach Kamiennych w Sudetach Środkowych
 Garbatka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola
 Garbatka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno

 Zobacz też
 Garbatka Długa,
 Garbatka-Dziewiątka,
 Garbatka-Letnisko,
 Garbatka-Zbyczyn.